Smerfy – fikcyjna rasa małych, niebieskich stworzeń
 Smerfy – belgijska seria komiksowa
 Smerfy – serial animowany
 Smerfy – film z 2011 roku
 Smerfy – longplay z 1988 roku